Антонова Марія Борисівна — радянська діячка
 Антонова Марія Миколаївна — російська співачка